Bund Deutscher Mädel
 Bracht, Deckers & Mackelbert, een bedrijf dat bemiddelt en adviseert in risicobeheer
 business development manager, iemand die de afzetmarkt voor een product of dienst in stand houdt of vergroot
 Bas de Meijer, ook bekend onder de artiestennaam Rapper BDM
 Braddock Dunn & McDonald
 Bandırma Airport, militair vliegveld in Turkije met IATA-code BDM
 Station Bedford, treinstation in Engeland met stationscode BDM
 Station Bedum, Nederland treinstation met stationscode Bdm
 Swiss Biodiversity Monitoring, programma om de biodiversiteit in Zwitserland in kaart te brengen
 Politiezone Balen - Dessel - Mol, een politiezone in België
 Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, organisatie van Duitse melkveehouders